Verständnis bezeichnet:

 Verstehen, das inhaltliche Begreifen eines Sachverhalts
 Empathie, die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und mitzufühlen
 Meinung, im Sinne einer Auffassung oder eines Standpunktes

Siehe auch:
 Missverständnis, Unverständnis